Breakaway — ряд музыкальных альбомов и синглов различных исполнителей.

 Breakaway — альбом группы «Shy»
 Breakaway — альбом Келли Кларксон
 Breakaway — сингл Келли Кларксон с одноимённого альбома